Энтони Дж. Руссо (; род. ) и Джозеф Винсент Руссо (; род. ) — американские режиссёры кино и телевидения. Братья снимают большинство своих работ в основном вместе, также иногда в качестве продюсеров, сценаристов, актёров и монтажёров. Они выиграли «Эмми» за свою работу над комедийным сериалом «Замедленное развитие».

Биография 
Энтони и Джо Руссо выросли в Кливленде (штат Огайо) и поступили в Бенедиктинскую среднюю школу. Они были выпускниками Кейсовского университета Западного резервного района, когда начали снимать свой первый полнометражный фильм «Pieces». Братья профинансировали его с помощью кредитных карточек. После просмотра их фильма на кинофестивале Стивен Содерберг предложил дуэту спродюсировать их следующий фильм, наряду с Джорджем Клуни. Этим фильмом стала криминальная комедия «Добро пожаловать в Коллинвуд», с Уильямом Х. Мэйси, Сэмом Рокуэллом и Клуни в главных ролях.

Исполнительный продюсер телеканала FX Кевин Райлли нанял братьев, чтобы снять пилотный эпизод сериала «Lucky», так как ему понравилась их работа над «Коллинвудом». Рон Ховард был фанатом пилота, и он посодействовал в помощи нанять их на съёмки пилотного эпизода сериала канала Fox «Замедленное развитие». Братья выиграли премию «Эмми» за их работу над эпизодом.

В 2006 году Руссо вернулись в кино, сняв комедию «Он, я и его друзья» с Оуэном Уилсоном в главной роли. В мировом прокате фильм собрал $140 000 000. Братья были исполнительными продюсерами и режиссёрами первых нескольких сезонов ситкома канала NBC «Сообщество» и сериала канала ABC «Счастливый конец».

В июле 2013 года братья закончили производство фильма «Первый мститель: Другая война», супергеройского сиквела для Marvel Studios; фильм был выпущен 4 апреля 2014 года.

Руссо ссылаются на ситкомы «МЭШ», «Такси» и «Весёлая компания» как на свои источники вдохновения. Их младшая сестра, Анджела Руссо-Остот, также работает на телевидении, работая сценаристом и продюсером сериалов «V» и «Доверься мне».

В январе 2014 братья подписались на возвращение к съёмкам третьего фильма о «Первом мстителе» под названием «Первый мститель: Противостояние», подтвердив это в марте 2014 года. Фильм вышел в прокат 6 мая 2016 года.

В мае 2014 года их объявили сценаристами и режиссёрами фильма «Серый человек».

Братья Руссо сняли вышедший в 2018 году фильм «Мстители: Война бесконечности», а также сиквел «Мстители: Финал», мировая премьера которого состоялась 22 апреля 2019 года (собрав около 2,8 млрд долларов в прокате, побил десятилетний рекорд «Аватара» режиссёра Джеймса Кэмерона и стал самым кассовым фильмом в истории мирового кинематографа).

Известно, что Руссо выступили продюсерами новой фантастической экшн-комедии «Всё везде и сразу» режиссёров Дэниела Шайнерта и Дэна Квана. Фильм выйдет в российский прокат уже в начале апреля.

Братья Руссо разрабатывают шпионский сериал «Цитадель» для Amazon Prime, главные роли в котором исполнят Приянка Чопра и Ричард Мэдден. В апреле 2020 года стало известно, что они будут продюсировать киноадаптацию диснеевского мультфильма «Геркулес».

Фильмография

Фильмы 
{| class="wikitable"
|-  style="background:#ccc; text-align:center;"
! rowspan="2" style="width:33px;"|Год
! rowspan="2" |Название
! colspan="3" |Указаны как
! rowspan="2" |Примечания
|-avengers asemmble
! Режиссёры
! Сценарист(ы)
! Продюсеры
|-
| 1997
| Куски
| 
| 
| 
| В кинотеатрах США не был показан
|-
| 2002
| Добро пожаловать в Коллинвуд
| 
| 
| 
|
|-
| 2006
| Он, я и его друзья
| 
| 
| 
|
|-
| 2014
| Первый мститель: Другая война
| 
| 
| 
|
|-
| 2016
| Первый мститель: Противостояние
| 
| 
| 
|
|-
| 2018
| Мстители: Война бесконечности
| 
| 
| 
|
|-
|rowspan=2| 2019
| Мстители: Финал
| 
| 
| 
|
|-
| 21 мост
| 
| 
| 
|
|-
|rowspan=2|2020
| Реликвия
| 
| 
| 
|
|-
| Тайлер Рейк: Операция по спасению
| 
| 
| 
|
|-
| 2021
| По наклонной
| 
| 
| 
|
|-
| 2022
| Всё везде и сразу
| 
| 
| 
|
|-
| 2022
| Серый человек
| 
| 
| 
|
|-
| 2023
| Мутанты X
| 
| 
| 
|-
|
|-
| 2023
| Электрический штат
| 
| 
| 
|-

Телевидение

Актёрские роли Джо Руссо

Примечания

Ссылки 
 
 

Братья
Выпускники Университета Кейс Вестерн Резерв